Ча́мпа:

 Чампа (Тямпа) — государство, существовавшее в VII—XVII веках на территории центрального и южного Вьетнама.
 Чампа — столица древнеиндийского государства Анга.
 Чампа — древнее название реки Чандан в Индии.
 Чампа (Шамп) — легендарное озёрное чудовище.
 Чампа, Джо (род. 1968) — итальянско-американская актриса, продюсер и фотомодель.

См. также 
 Чампакалата